Сергей Серёгин:
 Серёгин, Сергей Михайлович (род. 1975) — российский самбист и дзюдоист.
 Серёгин, Сергей Николаевич (род. 1967) — российский режиссёр-мультипликатор.
 Серёгин, Сергей Иванович — кандидат в вице-мэры Москвы на выборах 1999 года.